Les Tortues Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles) sont des personnages de fiction créés en 1984 dans la bande dessinée américaine homonyme. Une multitude d’œuvres dérivées a vu le jour, parmi lesquelles :

Télévision 
Tortues Ninja : Les Chevaliers d'écaille (Teenage Mutant Ninja Turtles), série d'animation américaine diffusée entre 1987 et 1996 ;
Tortues Ninja : La Nouvelle Génération (Ninja Turtles: The Next Mutation), série d'animation américaine diffusée entre 1996 et 1997 ;
Tortues Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles), série d'animation américaine  diffusée entre 2003 et 2009 ;
Turtles Forever, téléfilm d'animation américain de Roy Burdine et Lloyd Goldfine, diffusé en 2009 ;
Les Tortues Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles), série d'animation américaine diffusée depuis 2012.

Cinéma 
Les Tortues Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles), film américain de Steve Barron sorti en 1990 ;
 Les Tortues Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles II : The Secret of the Ooze), film américain de Michael Pressman sorti en 1991 ;
Les Tortues Ninja 3 (Teenage Mutant Ninja Turtles III), film américain de Stuart Gillard sorti en 1992 ;
 TMNT : Les Tortues Ninja (TMNT), film d'animation américain de Kevin Munroe sorti en 2007 ;
Ninja Turtles, film américain de Jonathan Liebesman sorti en 2014.
Ninja Turtles 2, film américain de Dave Green, suite du précédent sorti en 2016.

Jeux vidéo